Рехман — фамилия.

Известные носители 
 Рехман (актёр) (1921—1984) — индийский актёр пуштунского происхождения.
 Рехман, Вахида (род. 1936) — индийская киноактриса.
Рехман, Фазалур (1941—2023) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1968 года.
 Рехман, Халилур (род. 1934) — государственный и военный деятель Пакистана.
 Рехман, Шерри (род. 1960) — пакистанский государственный деятель. Первая женщина на посту посла Пакистана в США.